Костюков Владимир Николаевич (род. 19 ноября 1942 г., Киев) — украинский артист оперетты (тенор). Заслуженный артист Украины (2017).

Творческая биография 
 Театральная студия при Киевском театре музыкальной комедии (1963-1965р).
 Государственный институт театрального искусства им. А. В. Луначарского («ГИТИС») г. Москва 1970
 Киевский институт театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого по специальности театроведение организация, планирование и управление театральным делом (1989 г.).
Работал в Одесском театре музыкальной комедии (1970—1978 г.)

Киевский театр оперетты (1978—1986 г.)

Неоднократно в прессе отмечалось исполнение ролей Костюковым В. М. сценическим темпераментом, музыкальной и пластической культурой, виртуозным владением секретами комедийного искусства, он чувствует законы и специфику жанра.

С 1986 г.- 2014 работает в Заслуженном академическом ансамбле песни и танца Вооруженных Сил Украины.

Неоднократно выезжал на гастроли за пределы Украины (Францию, Канаду, Швейцарию, Германию, Испанию, Китай).

С 1970 г. Член Национального Союза театральных деятелей Украины.

С 2004 г. Доцент кафедры теории и методики постановки голоса Института искусств НПУ им. М. П. Драгоманова.

Роли в спектаклях 
 Наполеон — (И. Кальмана «Баядера»),
 Бони — (И. Кальмана «Сильва»),
 Стефан — (И. Штраус «Цыганский барон»),
 Рамон — (Ю.Милютин «Поцелуй Чаниты»),
 Пистолет, артист цирка- (Флорина Комишела «Кин»,
 Борька Бухтеев — (В.Семёнова «Возраст женщины»),
 Назар (И.Поклад «Вторая свадьба в Малиновке»),
 Помироль — (П.Абрахам «Бал в Савойе»),
 Эрик — (О.Сандлер «Донна Люция»,
 Саша — (О.Сандлер «На рассвете»),
 Фальк — (Й.Штраус «Летучая мышь»),
 милиционер Редька — «Б.Александров» Кому улыбаются звёзды",
 Яшка-Буксир — (И.Дунаевский «Белая акация»),
 Андрей — (Н.Богословский «Свадебное путешествие»;
 Роман — (Е.Жарковский «Морской узел»,
 Кайтан — (ф. Легар «Цыганская любовь»),
 Митрусь — (М.Стрельников «Холопка»),
 Зупан — (И. Кальман «Марица»),
 Левша — (В.Дмитриев «Русский секрет»),
 Левша — (В.Дмитриев «Левша»),
 Жиган — (В.Мясков «Баллада о мальчишках»),
 Повар — (А.Ключенка «Принцесса и садовник»),
 Марсель — (И. Кальмана «Фиалка Монмартра»,
 Яшка-артиллерист — (В.Рябов «Свадьба в Малиновке»),
 Негош — (Ф.Легар «Веселая вдова»),
 агроном Пчелка — (В.Гроховський «Кадриль»),
 Миклош- (И. Кальмана «Последний чардаш»),
 Микки Стан — (И.Дунаевский «Вольный ветер»),
 Акоп Гургенович — (Г.Кончели "Проделки Ханумы).

Видеофильмы 
 «Встреча в оперетте с Викторией Алешин-Костюкова» телестудия ТРК «Гравис» 1994 г .;
 «Где скрытое счастье» телестудия «Укртелефильм» 1994 г .;
 «Бенефис Виктории Алешиной-Костюковой» телестудия «Укртелефильм» 1997 г .;
 «Второй бенефис Виктории Алешиной-Костюковой» телестудия «Укртелефильм» телеканал «Культура» 2003 год, неоднократно транслировались на каналах украинского ТВ.

Видеозаписи дуэтов и арий, которые можно найти на Youtube 
www.operetta.name Виктория и Владимир Костюковы
 И.Кальман «Сильва» Бони, М.Стрельников «Холопка» Митрусь
 М.Блантер, дуэт Симочки и Мальцева из оперетты «На берегу Амура»
 «Веселый гном», поет Владимир Костюков
 О.Рябов — «Свадьба в Малиновке»
 В. Дмитриев — «Левша»
 И. Дунаевский — «Белая Акация»
 И. Дунаевский «Белая Акация», дуэт Ларисы и Яшки Буксира

Награды и звания 
 Заслуженный артист Украины (2017).

Ссылки 
 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ № 10/2017 О награждении государственными наградами Украины по случаю Дня Соборности Украины
 Костюков Владимир Николаевич на operetta.name

Заслуженные артисты Украины